płetwa – narząd zwierząt wodnych (ryb i ssaków)
 Płetwa – skała pod Grodem na Górze Birów
 Płetwa – skała w Dolinie Kobylańskiej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 Płetwa – skała w grupie Skał Olsztyńskich na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 Płetwa – skała w grupie Skał Mirowskich na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 Płetwa (Kapuśniak) – skała w Suliszowicach na Wyżynie Częstochowskiej
 Płetwa (Lisia Skała) – skała w Suliszowicach (w Zastudniu) na Wyżynie Częstochowskiej 
 Płetwa – skała w rezerwacie przyrody Zielona Góra w województwie śląskim
 płetwa sterowa – płat steru statku wodnego
 płetwy – akcesoria do nurkowania